American Association of University Professors
Association of American University Presses